Кущинський Антін Андрійович (1897—1992) — підполковник Армії УНР, один із організаторів Українського Вільного Козацтва на Полтавщині.
 Кущинський Микола Трифонович (1874 — після вересня 1918) — полковник РІА та українського війська.
 Кущинський Павло Іванович (1914—1995) — український тренер з греко-римської боротьби.